FFA-cupen 2015 var den andra säsongen av FFA-cupen, den nationella cupen i Australien, endast 32 lag deltog i huvudturneringen (sextondelsfinal), 10 lag från A-League och 21 lag från regionala fotbollsförbund i Australien, samt vinnaren av fjolårets National Premier Leagues. Totalt deltog 648 lag i de preliminära omgångarna.

Cupen vanns av Melbourne Victory som i finalen besegrade Perth Glory med 2–0. Lägst rankade lag enligt seriesystemet var Balmain Tigers som höll till i National Premier Leagues NSW 3, i fjärde nivån i Australien. Hume City från National Premier Leagues Victoria, andra nivån, tog sig hela vägen till semifinal mot Melbourne Victory.

Lag

Spelträd

Sextondelsfinaler
Alla tider är enligt lokal tid.

Sammanfattning

Matcher

Åttondelsfinaler
Alla tider är enligt lokal tid.

Sammanfattning

Matcher

Kvartsfinaler
Alla tider är enligt lokal tid.

Sammanfattning

Matcher

Semifinaler
Alla tider är enligt lokal tid.

Sammanfattning

Matcher

Final
Alla tider är enligt lokal tid.

Källor
 Officiell hemsida

2015
Fotbollssäsongen 2015
2015 i Australien